Bosznia-Hercegovina
Mišinci falu Derventa községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Mišinci falu Žakanje községben, Károlyváros megyében